Coislinianus steht für: 

 Codex Coislinianus (Neues Testament), griechische Handschrift der Paulusbriefe
 Codex Coislinianus (M), griechische Handschrift von Genesis bis 1. Buch der Könige
 Tractatus Coislinianus, Manuskript über eine literaturwissenschaftliche Theorie